A 2007-es finn labdarúgó-bajnokság a finn labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hetvenhetedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.

A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Tampere United csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Tampere United a 2007-es szezon bajnoka.
 A Tampere United részt vett a 2008–09-es UEFA-bajnokok ligájában.
 A Haka és a Honka részt vett a 2008–09-es UEFA-kupában.
 A TPS Turku részt vett a 2007-es Intertotó-kupában.
 Az FC Viikingit osztályozót játszott.
 Az Oulu kiesett a másodosztályba (Ykkonen).

Eredmények

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Finn
Finn labdarúgó-bajnokságok